Siben ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Siben (1882–1957), bayerischer Politiker
 Johann Julius Siben (1851–1907), bayerischer Politiker
 Josef Siben (1864–1941), bayerischer Politiker

Siben ist der Name folgender Orte:
 Siben, deutscher Name der Stadt Jibou im Kreischgebiet in Rumänien

Siehe auch:
 Sieben (Begriffsklärung)